Doomer ist ein Familienname und bezeichnet folgende Personen:

 Herman Doomer († 1650), deutsch-niederländischer Möbel- und Kunstschreiner, Bilderrahmenlieferant von Rembrandt
 Lambert Doomer (1624–1700), Sohn von Hermann Doomer, niederländischer Kunstmaler und Schüler Rembrandts

Doomer ist in der Netzkultur eine Person mit generell negativer, pessimistischer Sicht

Siehe auch:
 Domer